Veuve bezeichnet:

 den französischen Fluss Veuve

Veuve ist der Familienname folgender Personen:

 Jacqueline Veuve (1930–2013), Schweizer Dokumentarfilmerin und Ethnologin
 René Veuve, bekannt als René Joyeuse (1920–2012), schweizerisch-amerikanischer Widerstandskämpfer und Arzt

Siehe auch:
 Veuve Clicquot Ponsardin, Champagnermarke
 Ateliers Veuve A. de Mesmay, französischer Automobilhersteller